Дэвид Ли:
 Ли, Дэвид Моррис (род. 1931) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1996 году.
 Ли, Дэвид (род. 1939) — британский и гонконгский предприниматель.
 Ли, Дэвид (род. 1983) — американский баскетболист.
 Ли, Дэвид (род. 1982) — американский волейболист.